Джон Десмонд Бернал (; 10 мая 1901, Нина, Ирландия — 15 сентября 1971, Лондон) — британский физик и социолог науки, общественный деятель, марксист. Автор научных работ в области физики, кристаллографии и биохимии. 

Профессор Кембриджского и Лондонского университетов. Член Лондонского королевского общества (1937), иностранный член Академии наук СССР (1958). 

Вице-президент Всемирной федерации научных работников, президент Всемирного Совета Мира (1959—1965). Лауреат Международной Сталинской премии «За укрепление мира между народами» (1953).

Научная деятельность 
Со стороны отца происходил из сефардской семьи, перебравшейся в Ирландию из Амстердама в 1840 году и впоследствии принявшей католицизм. Его мать была американкой.

Научные интересы Бернала очень широки: он был одним из основателей науковедения — отрасли исследования, изучающей закономерности функционирования и развития науки, структуру и динамику научной деятельности, взаимодействие науки с материальной и духовной сферой жизни общества, её роль в общественном процессе. В книгах «Социальная функция науки», «Наука и общество», «Наука в истории общества» рассматриваются философское значение науки, взаимосвязи науки, техники и социальных условий, влияние науки на общественное развитие. Бернал — один из создателей концепции научно-технической революции; в книге «Мир без войны» (1958) он нарисовал картину общества, освобождённого от ужаса войн и использующего все научные достижения на благо людей. Учёный участвовал в английском и международном движении сторонников мира, возглавлял Всемирный Совет Мира.

У Бернала была дочь Джейн (род. 1953) от британской марксистки Марго Хейнеманн (англ.).

Труды 
 The World, the Flesh & the Devil: An Enquiry into the Future of the Three Enemies of the Rational Soul (1929)  
 Aspects of Dialectical Materialism (1934) совместно с E. F. Carritt, Ralph Fox, Hyman Levy, John Macmurray, R. Page Arnot
 The Social Function of Science (1939)
 Science and the Humanities (1946) pamphlet
 The Freedom of Necessity (1949)
 The Physical Basis of Life (1951)
 Marx and Science (1952) Marxism Today Series No. 9
 Science and Industry in the Nineteenth Century (1953)
 Science in History (1954) four volumes in later editions, The Emergence of Science; The Scientific and Industrial Revolutions; The Natural Sciences in Our Time; The Social Sciences: Conclusions
 World without War (1958)
 A Prospect of Peace (1960)
 Need There Be Need? (1960) брошюра
 The Origin of Life (1967)
 Emergence of Science (1971)
 The Extension of Man. A History of Physics before 1900 (1972), а также A History of Classical Physics from Antiquity to the Quantum
 On History (1980) совместно с Фернаном Броделем
 Engels and Science, Labour Monthly брошюра
 After Twenty-five Years
 Peace to the World, British Peace Committee брошюра

Переводы на русский язык 
 Физика воздушных налетов / Акад. наук СССР — Азербайджанск. филиал. — Баку : АзФАН, 1941. — 18 с. : ил.
 Наука и общество : Сборник статей и выступлений / Пер. с англ. [Предисл. чл.-кор. Акад. наук СССР М. Иовчука, с. III-XXIII]. — Москва : Издательство иностранной литературы, 1953. — XXIII, 300 с., 1 л. портр.
 Наука в истории общества / Пер. с англ. А. М. Вязьминой и др. ; Общая ред. Б. М. Кедрова, И. В. Кузнецова. — Москва : Издательство иностранной литературы, 1956. — 735 с.
 Мир без войны / Пер. с англ. И. З. Романова и В. М. Францовой. — Москва : Издательство иностранной литературы, 1960. — 500 с.
 Возникновение жизни / Перевод с англ. И. Б. Бухвалова [и др.] ; Под ред. и с предисл. акад. А. И. Опарина. — Москва : Мир, 1969. — 391 с.
 Марксизм и наука. — Москва : URSS, [2010]. — 110, [1] с. — (Размышляя о марксизме) — ISBN 978-5-484-01173-5

Цитаты 
 Гораздо труднее увидеть проблему, чем найти её решение. Для первого требуется воображение, а для второго только умение.
 Диалектический материализм больше относится к стратегии научного исследования, чем к его тактике.

См. также 
 Сфера Бернала

Примечания

Литература 
 
 Сноу Ч. П. Дж. Д. Бернал // Сноу Ч. П. Портреты и размышления. — М.: Прогресс, 1985. — С. 184-194.
 John Desmond Bernal. Sozialgeschichte der Wissenschaften (4 тома), Reinbek bei Hamburg 1970.
 Andrew Brown. J. D. Bernal: The Sage of Science, Oxford University Press, 2005
 Gary Werskey. The Visible College: The Collective Biography of British Scientific Socialists in the 1930s, Reprint Free Association Books 1990

Ссылки 
 
 JD Bernal im Marxists Internet Archive  
 Gary Werskey — The Marxist Critique of Capitalist Science: A History in Three Movements?  
 Eintrag im Archiv der Royal Society  

Физики Великобритании
Историки науки
Биофизики Великобритании
Физики XX века
Биологи XX века
Члены Коммунистической партии Великобритании
Члены Академии наук ГДР
Награждённые Королевской медалью
Выпускники Эммануил-колледжа (Кембридж)
Преподаватели Биркбека
Члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены АН СССР
Президенты Всемирного совета мира
Президенты Международного союза кристаллографии